Да́унс (, Downes) — фамилия. Известные носители:
 Даунс, Аарон (род. 1985) — австралийский футболист.
 Даунс, Деванте (род. 1995) — игрок в американский футбол.
 Даунс, Джеффри (род. 1952) — британский пианист, композитор и продюсер.
 Даунс, Кевин (род. 1972) — американский киноактёр, режиссёр, продюсер и сценарист.
 Даунс, Кэти (1924—1976) — американская актриса.
 Даунс, Лила (род. 1968) — мексиканская певица и композитор.
 Даунс, Майка (род. 1986) — американский баскетболист.
 Даунс, Флинн (род. 1999) — английский футболист.
 Даунс, Энтони (1930—2021) — американский экономист и политолог

Составные фамилии 
 Смиттен-Даунс, Молли (род. 1987) — британская певица.

См. также 
 Даунс (Великобритания)